Głodowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Głodowo, un village dans le powiat de Lipno
 Głodowo, un village dans le powiat de Świecie

dans la voïvodie de Mazovie
 Głodowo, un village

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Głodowo, un village

dans la voïvodie de Poméranie
 Głodowo, un village dans la gmina de Miastko
 Głodowo, un village dans le powiat de Kościerzyna
 Głodowo, un village dans le powiat de Słupsk

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Głodowo, un village dans le powiat de Mrągowo
 Głodowo, un village dans le powiat de Pisz